Giosuè – condottiero biblico, successore di Mosè alla guida degli Israeliti
Libro di Giosuè – libro dell'Antico Testamento che descrive le imprese di Giosuè
Giosuè – nella Bibbia, figlio di Iosedeq e primo sommo sacerdote del Secondo tempio di Gerusalemme in età post-esilica (VI secolo a.C.)
Giosuè – composizione di Modest Petrovič Musorgskij
Giosuè – nome proprio di persona italiano